Příjmení Neri nosí více významných osobností:

 Albert Neri – fiktivní postava z knihy Kmotr
 Benedetto Neri (1771 – 1841) – italský hudební skladatel
 Francesca Neri – italská herečka
 Filip Neri (1515–1596) – italský katolický kněz, zakladatel řádu a světec
 Romeo Neri (1903–1961) – italský reprezentant ve sportovní gymnastice, olympijský vítěz

podobné
 Rodolfo Neri Vela (* 1952) – mexický kosmonaut

Externí odkazy